Il singolare dello Shenzhen Open 2014 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2014.

Andy Murray ha vinto la prima edizione del torneo torneo superando in finale Tommy Robredo per 5–7, 7–69, 6–1.

Teste di serie
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  David Ferrer (secondo turno)
  Andy Murray (Vincitore)
  Richard Gasquet (quarti di finale)
  Tommy Robredo (finale)

  Gilles Simon (primo turno)
  Santiago Giraldo (semifinale)
  Vasek Pospisil (secondo turno)
  Andreas Seppi (quarti di finale)

Qualificati

  Martin Kližan (primo turno)
  Ouyang Bowen (primo turno)

  Viktor Troicki (secondo turno)
  Thanasi Kokkinakis (secondo turno)

Wildcard

  Gao Xin (primo turno)
  Jahor Herasimaŭ (primo turno)

  Andy Murray (vincitore)

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 
 

Shenzhen Open 2014 (ATP)
ATP World Tour 2014